Svozil ist der Familienname folgender Personen:

 Ladislav Svozil (* 1958), tschechischer Eishockeyspieler und -trainer
 Vítězslav Svozil (* 1933), tschechoslowakischer Schwimmer